«Can't Take Me Home» — перший студійний альбом американської співачки Pink. Випущений 2000 року. Після випуску цього альбому Пінк стала відомою як R&B співачка.

Список композицій 
 «Split Personality» (Terence «Tramp-Baby» Abney, Babyface, Alecia Beth Moore) — 4:01
 «Hell Wit Ya» (Kevin «She'kspere» Briggs, Kandi Burruss, D. Green, Alecia Beth Moore) — 2:58
 «Most Girls» (Babyface, Damon Thomas) — 4:59
 «There You Go» (Kevin «She'kspere» Briggs, Kandi Burruss, Alecia Beth Moore) — 3:23
 «You Make Me Sick» (B. Dimilo, Anthony President, M. Tabb) — 4:08
 «Let Me Let You Know» (Neal Creque, S. Hall, C. Stewart, Robin Thicke) — 4:45
 «Love Is Such a Crazy Thing» (Jason Boyd, Daron Jones, Michael Keith, Lamont 'Stro' Maxwell, Quinnes Parker, Marvin Scandrick, Courtney Sills) — 5:14
 «Private Show» (K. Karlin, A. Martin, I. Matias, C. Schack, L. Schack) — 4:15
 «Can't Take Me Home» (Steve «Rhythm» Clarke, Moore) — 3:39
 «Stop Falling» (Will Baker, Alecia Beth Moore, Pete Woodruff) — 5:51
 «Do What U Do» (J. Hollins, E. Lewis, K. Prather, M. Sinclair) — 3:58
 «Hiccup» (Harold Frasier, D. Avant, Steve «Rhythm» Clarke, Alecia Beth Moore) — 3:32
 «Is It Love» (Steve «Rhythm» Clarke, Moore, A. Phillips) — 3:38

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Музичні альбоми 2000
Альбоми Pink
Дебютні альбоми 2000
Англомовні музичні альбоми
Альбоми, спродюсовані Трікі Стюартом